Первая лига 1997/1998 () — 64-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 9 августа 1997 года и закончился 10 июня 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1997/1998 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1997/1998 на rsssf.com 

1997/1998
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1997 году
Спорт в Польше в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998